La famille Poivre, devenue officiellement Poivre d'Arvor en 2004, est une famille française originaire d'Artois. Elle a produit depuis la fin du  plusieurs personnalités liées à l'audiovisuel et à la littérature.

Filiation

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Famille Laroche-Joubert

Famille française
Famille de Flandre et d'Artois